Краснознаменский сельский округ

Россия|Российская Федерация

Омская область 

 Краснознаменский сельский округ Москаленского района

Смоленская область 

 Краснознаменский сельский округ Починковского района (упразднён)

Тверская область 

 Краснознаменский сельский округ Спировского района (до 2005 года)

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Краснознаменский сельский округ Мамлютского района